Вујић (Гајица: Vujić) је српско презиме. Оно се може односити на следеће људе:

 Александар Вујић (1945– ), српски композитор, пијаниста и диригент
 Викентије Вујић (1874–1939), епископ Српске православне цркве
 Драган Вујић (1961– ), српски глумац
 Драгана Вујић (1977– ), српска глумица
 Димитрије Вујић (1771–1840), српски официр и пустолов
 Јасмина Вујић (1953– ), српски физичар
 Јоаким Вујић (1772–1847), српски књижевник
 Јоца Вујић (1863–1934), српски колекционар уметнина и библиофил
 Мелентије Вујић (1857–1921), српски богословски писац
 Михаило Вујић (1853–1913), професор економије, министар и политичар
 Филип Вујић (1989– ), српски одбојкаш

Види још 

 Вуковић
 Вукчевић
 Вучић
 Вучковић

Српска презимена